Ровенско-под-Тросками () — город в Чехии в районе Семили Либерецкого края, на юго-востоке от Турнова. Город находится в месте слияния Веселского и Вацлавского ручьёв.

История 
Первое письменное упоминание о поселении Ровенскo относится к 1371 году. В период правления императора Карла IV в Ровенскo началась обработка драгоценных камней и производство изделий из чешских гранатов.

Административное деление и население 
 Ровенско-под-Тросками
 Блатец
 Кршечовице 2 дил
 Лишчи Котце
 Штепановице
 Вацлави

Достопримечательности 
 Костёл Святого Вацлава
 Колокольня с «повстанческими колоколами» (1630 год)
 Мост в стиле ампир со статуей св. Яна Непомуцкого 
 Чумной столб на площади
 Скульптурная композиция «Разговор на площади» 
 Статуя святого Вацлава (у вокзала)
 Бюст Сватоплука Чеха

Население

Примечания

Ссылки 
 Ровенско под Тросками

Города Либерецкого края